Les Phalanges de Jeanne d'Arc est la soixante-quinzième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Synopsis 
Tif, le chauve, et Tondu, le chevelu, sont fauchés comme les blés car leur avoué a levé le pied avec toutes leurs économies. Pour subsister, ils cherchent du travail : Tif comme policier et Tondu comme journaliste. Mais la société dans laquelle ils vivent a bien changé et ces vieux pros paraissent parfois bien dépassés par la jeune génération et les nouvelles mœurs !

Il se passe du reste d'étranges choses dans ce climat méditerranéen idyllique. Les flics les plus efficaces du secteur appartiennent à une étrange organisation surnommée « les Phalanges de Jeanne d'Arc », pour laquelle Tif acceptera de travailler !

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1988
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1987